Rocchi ima više značenja:
 Rocchi, Cosenza
 Rocchi, Verona
 Rocchi, Vicenza